Dominik Fischnaller (1993) – slittinista italiano
Franz Fischnaller (1954) – artista, docente e ricercatore italiano
Hans-Peter Fischnaller (1985) – ex slittinista italiano, fratello di Dominik 
Kevin Fischnaller (1993) – slittinista italiano, cugino dei fratelli Hans Peter e Dominik
Manuel Fischnaller (1991) – calciatore italiano
Roland Fischnaller (1980) – snowboarder italiano
Roland Fischnaller (1975) – ex sciatore alpino italiano

Pagine correlate